Heinrich I. Zenger war Begründer einer der drei Linien des Adelsgeschlechtes der Zenger. Er war Burgmann auf der Burg Murach unter Herzog Ludwig dem Strengen. Seine Ehefrau war eine von Hautzendorf.

Herzog Ludwig von Oberbayern kaufte 1271 verschiedene Besitzungen und 1272 die Burg Murach von den Ortenburgern.
Bei diesen Käufen traten Otto I. Zenger und Heinrich I. Zenger, Burgmannen der Burg Murach, als Zeugen auf.

Vorfahren und Kinder von Heinrich I. Zenger 
Conrad I. Zenger gilt als Stammvater des Adelsgeschlechtes der Zenger.
Jeder seiner drei Söhne Ortlieb I. Zenger, Wolfhart I. Zenger und Heinrich I. Zenger begründete eine Linie der Zenger-Familie.

Literatur 
 Johann Ferdinand Huschberg, F. Hüttner: Das adelige Geschlecht der Zenger. In: Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern. Band 37, 1901, S. 1–88
 Christoph Michael Zenger: Die Zenger von Nappurg und Trausnitz, Eigenverlag, 1985, S. 11, 21

Einzelnachweise 

Heinrich 01
Adliger
Geboren im 13. Jahrhundert
Gestorben im 13. Jahrhundert
Mann